L'edizione 1982 della 2. divisjon vide le vittorie finali di Kongsvinger e Brann.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
Kongsvinger promosso nella 1. divisjon.
Eik-Tønsberg alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Odd, Raufoss e Grand Bodø retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B
Brann promosso nella 1. divisjon.
Steinkjer alle qualificazioni alla 1. divisjon.
Sunndal, Varegg e Kristiansund retrocesse.

Qualificazioni per la 1. divisjon 1983

Verdetti delle qualificazioni per la 1. divisjon 1983
Eik-Tønsberg promosso nella 1. divisjon
Fredrikstad retrocesso nella 2. divisjon.
Steinkjer rimane nella 2. divisjon.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1982
Campionato norvegese di calcio